Герре́ро ( — «воин») — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
Аргентина
 Герреро — поселение в провинции Буэнос-Айрес (муниципалитет Кастельи).

Мексика
 Герреро — штат в Мексике.
 Герреро — муниципалитет в штате Коауила.
 Герреро — город в штате Коауила, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Герреро — город в штате Мехико.
 Герреро (Висенте-Герреро) — город в штате Тласкала.
 Герреро — муниципалитет в штате Тамаулипас;
 Нуэва-Сьюдад-Герреро — город в штате Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Герреро — город в штате Халиско.
 Герреро — муниципалитет в штате Чиуауа;
 Висенте-Герреро — город в штате Чиуауа, административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Куилапан-де-Герреро — муниципалитет и город в штате Оахака.
 Герреро-Негро (Южная Нижняя Калифорния) — город в штате Южная Нижняя Калифорния.
 Монтекристо-де-Герреро — муниципалитет в штате Чьяпас.
 Прахедис-Герреро — посёлок в штате Чиуауа.
 «Герреро» — станция метро в Мехико.

Носители фамилии 
 Герреро, Альберто (1886—1959) — чилийский и канадский пианист, композитор и музыкальный педагог.
  (род. 1949) — мексиканский актёр, наиболее известный по роли Даниэля в фильме Сука любовь.
 Герреро, Белем (род. 1974) — мексиканская велогонщица, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года.
 Герреро, Вики (род. 1968) — менеджер в реслинге.
 Герреро, Висенте (1782—1831) — второй президент Мексики.
 Герреро, Владимир (род. 1975) — доминиканский бейсболист.
 Герреро, Владимир (младший) (род. 1999) — доминиканский и канадский бейсболист.
 Герреро, Гонсало (XVI век) — испанский моряк, чьи приключения легли в основу нескольких литературных произведений.
 Герреро, Гори (1921—1990) — мексиканский рестлер.
 Герреро Гутьеррес, Лоренсо (1900—1981) — никарагуанский дипломат и государственный деятель.
 Герреро, Леон Мария (1853—1935) — филиппинский учёный, ботаник, фармаколог, революционер, политик.
 Герреро, Лиля (Герреро, Лила) — литературный псевдоним аргентинской поэтессы русского происхождения Елизаветы Яковлевой (1906—1986).
 Герреро, Лоренцо де Леон (1935—2006) — американский государственный деятель, губернатор Северных Марианских островов.
 Герреро, Лу Леон (род. 1950) — американский государственный деятель, губернатор Гуама.
 Герреро, Мануэль Амадор (1833—1909) — первый президент Панамы
 Герреро, Мария (1867—1928) — испанская театральная актриса.
 Герреро Мартинхейтс, Уго (1924—2010) — перуанско-аргентинский журналист, ведущий шоу, комментатор.
 Герреро, Мигел Альфонсо (род. 1988) — испанский футболист, атакующий полузащитник.
 Герреро, Паоло (род. 1984) — перуанский футболист.
 Герреро, Прахедис (1882—1910) — лидер анархистов во время Мексиканской революции.
 Герреро, Рита (1964—2011) — мексиканская актриса и певица.
 Герреро, Роберт (род. 1983) — североамериканский боксёр.
 Герреро, Роберто (род. 1958) — колумбийский автогонщик.
 Герреро Родригес, Антонио (род. 1958) — офицер кубинской разведслужбы, Герой Республики Куба.
 Герреро Страчан, Фернандо (1879—1930) — испанский архитектор.
 Герреро, Франсиско (1528—1599) — испанский композитор, органист.
 Герреро, Франсиско Габриэль (род. 1977) — аргентинский футболист.
 Герреро Карденнас, Франсиско (род. 1934) — испанский футболист.
 Герреро-и-Торрес, Франсиско Антонио де (1727—1792) — мексиканский архитектор эпохи барокко.
 
 Герреро, Чаво (род. 1970) — американский рестлер.
 Герреро, Эвелин (род. 1949) — североамериканская актриса, вдова Пэта Мориты.
 Герреро, Эдди (1967—2005) — американский рестлер.
 Герреро, Эдуардо (1928—2015) — аргентинский гребец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Герреро, Эктор (1926—1986) — мексиканский баскетболист.
 Герреро, Юлен (род. 1974) — баскский футболист, выступавший за сборную Испании.

Также 
 Лос Геррерос — американско-мексиканская семья реслеров.

Другие значения 
 «Герреро» — испанский корабль, затонувший в 1827 году у побережья Флориды с 561 рабом на борту
 «Геррерос» или «Воины» — испанский фильм 2002 года